Škoda 57E je tovární označení pro elektrické lokomotivy, které České dráhy provozují pod dvěma samostatnými řadami:

 řada 122 (do roku 1987 E 469.2) – první série (Škoda 57E1), výroba 1967, 55 ks
 řada 123 (do roku 1987 E 469.3) – druhá série (Škoda 57E2), výroba 1971, 30 ks